Hodja peut désigner notamment :
 Hodja, titre donné aux enseignants coraniques ou plus généralement aux enseignants en Turquie
 Nasr Eddin Hodja (orthographié en turc Hoca), personnage mythique de la culture musulmane
 Enver Hoxha (orthographe traditionnelle en français : Enver Hodja), homme politique albanais (1908-1985)
 Pour la signification générale du terme, voir aussi khodja.

Homonymie de patronyme